Placówka Straży Celnej „Ruda” (Bestwin)
 placówka Straży Celnej „Ruda” (Orzegów)